Grão-Pará, auch Grão Pará steht für:
 Colônia Grão Pará, Siedlung in Santa Catarina, Kern der Stadt Grão Pará
 Grão-Pará (Santa Catarina), Munizip

Verwaltungseinheiten in Brasilien:
 Kapitanat Grão-Pará, die Capitania do Grão-Pará
 Estado do Grão-Pará e Maranhão
 Estado do Grão-Pará e Rio Negro
 Provinz Grão-Pará, die Província do Grão-Pará